El término comercial puede referirse, en esta enciclopedia:

 a lo perteneciente o relativo al comercio.
 a un comercial de televisión, publicidad en televisión.
 al Café Comercial, un establecimiento en el centro de la ciudad de Madrid, España.
 a Commercial, un disco de la banda venezolana Los Amigos Invisibles.
 a Equipo Comercial especializado, un disco de la banda venezolana Los Amigos Invisibles.